Stati Uniti d'America
 Harrisville – città della Contea di Alcona, Michigan
 Harrisville – township della Contea di Alcona, Michigan
 Harrisville – comune della contea di Cheshire, New Hampshire
 Harrisville – villaggio della Contea di Lewis, New York
 Harrisville – villaggio della Contea di Harrison, Ohio
 Harrisville – borough della Contea di Butler, Pennsylvania
 Harrisville – villaggio della Contea di Providence, Rhode Island
 Harrisville – città della Contea di Weber, Utah
 Harrisville – capoluogo della Contea di Ritchie, Virginia Occidentale